Władysław Szulczewski (1902-1948) – polski pilot doświadczalny i sportowy, starszy sierżant pilot Polskich Sił Powietrznych,
 Władysław Szulczewski (1928-1994) – polski kierowca żużlowy i wyścigowy.